Dasin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dasin, administrativ by, Jawa Timur,

Iran 

 Gardaneh-ye Dazīn, bergspass, Sistan och Baluchistan,

Kina 

 Daxing (ort), Peking, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar